Лос Завала има више значења:

 Лос Завала (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Завала (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Завала (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику